Red Cloud – Nuvola Rossa, capo tribù nativo americano
 Red Cloud – capoluogo della Contea di Webster, Nebraska (Stati Uniti d'America)
 Red Cloud – album di Dario Chiazzolino del 2016